Fewson ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Karl Ernst Fewson (1925–2004), deutscher Agrarwissenschaftler, Genetiker und Tierzüchter
 Georg von Fewson (1863–?), deutscher Kommunalpolitiker
 Henry Charles von Fewson, kaiserlich-russischer Staatsrat

Siehe auch:
 Fewson (Adelsgeschlecht)